Pelay est un patronyme français notamment porté par :
 Michel Pelay (1945-), compositeur français ;
 Édouard Pelay (1842-1921), bibliophile et collectionneur français.

Patronyme français